Жетыге́н

 Жетыген — казахский древний семиструнный щипковый инструмент.
 Жетыген — село в Илийском районе Алматинской области Казахстана.
 Жетыген — аэродром 1 класса в Илийском районе Алматинской области Казахстана.
 Жетыген — железнодорожная станция Алматинского отделения Казахстанских железных дорог.